

Geografia 
 Bolle di Magadino – area naturale protetta nel Canton Ticino, in Svizzera
 Bolle della Malvizza – complesso di vulcani di fango nell'Appennino campano, in Italia

Persone 
 Carl Bolle (1821-1909) – naturalista tedesco
 Eivind Bolle – politico norvegese
 Frank Bolle – illustratore statunitense, in Alice nel Paese delle Meraviglie
 Hermann Bollé (1845-1926) – architetto tedesco, attivo soprattutto in Croazia
 Jacques Bolle (1959) – pilota motociclistico francese
 Roberto Bolle (1975) – ballerino italiano

Pagine correlate

 Bolla